Rosenthal hace referencia a varios artículos:

Lugares
Rosenthal, municipio en el distrito de Waldeck-Frankenberg, estado federado de Hesse (Alemania);
Rosenthal-Bielatal, municipio en el distrito de Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, estado federado de Sajonia (Alemania);
(100268) Rosenthal, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides;
Estadio Yankel Rosenthal, en Honduras;

Personas
Amy Rosenthal, dramaturga británica;
David H. Rosenthal, especialista en la historia de la música de jazz;
Denise Rosenthal, cantante y actriz chilena;
Dick Rosenthal, exjugador de baloncesto estadounidense;
Earl E. Rosenthal, historiador del arte;
Hildegard Baum Rosenthal, primera mujer fotoperiodista de Brasil;
Jaime Rosenthal, banquero hondureño;
Joe Rosenthal, fotógrafo estadounidense;
Moriz Rosenthal, pianista;
Norman Rosenthal, conservador británico e historiador del arte;
Rick Rosenthal, director de cine estadounidense;
Samuel Rosenthal, jugador de ajedrez;

Medicina
Síndrome de Melkersson-Rosenthal, trastorno neurológico poco frecuente;

Rosental
Rosental Alves, periodista y profesor brasileño especialista en periodismo en red;
Mark Moisevich Rosental, filósofo ruso;